Publi Pupi, qüestor romà
 Luci Pupi, pretor el 183 aC
 Marc Pupi Pisó, cònsol el 61 aC
 Pupi (escriptor), escriptor romà de drames.